Zagorski oder Zagórski ist der Name von:
	
 Adam Zagórski (* 1990), polnischer Jazzmusiker
 Anton Zagorski (1838–1902), österreichischer Architekt und letzter Bürgermeister von Ottakring
 Stanisław Zagórski (* 1933), polnischer Grafiker und Grafikdesigner
 Tomasz Zagórski (1963–2021), polnischer Opernsänger und Gesangsprofessor
 Witold Zagórski (1930–2016), polnischer Basketballspieler und -trainer